Alizé Cornet era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Simona Halep ha battuto in finale 6–4, 6–7(3), 6–2 Elena Bogdan.

Teste di serie

  Melanie Oudin (quarti di finale)
  Arantxa Rus (semifinali)
  Noppawan Lertcheewakarn (terzo turno)
  Ana Bogdan (primo turno)
  Jessica Moore (terzo turno)
  Polona Hercog (quarti di finale)
  Bojana Jovanovski (terzo turno)
  Kurumi Nara (primo turno)

  Simona Halep (campionessa)
  Elena Bogdan  (finale)
  Nikola Hofmanová (terzo turno)
  Johanna Konta  (primo turno)
  Ksenija Lykina(quarti di finale)
  Jessy Rompies  (primo turno)
  Elena Chernyakova (primo turno)
  Katarzyna Piter (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Open di Francia 2008